Přiznání může být:

 daňové přiznání
 doznání viny
 Přiznání (film, 1950) – české černobílé drama
 Přiznání (film, 2001) – americké drama
 oprávnění k výkonu funkce strojvedoucího pro příslušnou železniční trať

Externí odkazy